Artvin (provincie), een provincie van Turkije
Artvin (district), een district in deze provincie
Artvin (stad), de hoofdstad van dit district en van deze provincie